Чёрная (ранее также Чорная; ,  ) — село в Резекненском крае Латвии, административный центр Чёрнайской волости, в юго-восточном регионе Латгалии. 

Расположено у северного побережья озера Разнас, на берегу его залива Дукстигала (Аукстигала), и в 15 км к югу от города Резекне.

Численность населения составляет 337 человек (2009 год).

Примечания 

Населённые пункты Резекненского края
Чернайская волость
Волостные центры Латвии